Gase ist der Plural von Gas

Gase ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Gase (* 1978), US-amerikanischer Footballtrainer
 Joey Gase (* 1993), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Werner Gase (1939–1995), deutscher Fußballspieler
 Walther Gase (1901–1991), deutscher Jurist  und Verwaltungsbeamter
 Wera Fjodorowna Gase (1899–1954), sowjetische Astronomin

Gase steht für:
 (2388) Gase, Asteroid des inneren Hauptgürtels

GASE steht als Abkürzung für:
 Global Alliance for Shale Energy, ein Interessenverband der US-amerikanischen Schiefergasindustrie

GaSe ist die chemische Summenformel für
 Gallium(II)-selenid

Siehe auch:
 Gas (Begriffsklärung)
 Gaze (Begriffsklärung)

Abkürzung